

Geografia
 Canada
 Montague – comunità dell'Isola del Principe Edoardo
 Stati Uniti d'America
 Montague – città della contea di Siskiyou, California
 Montague – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Montague – città della contea di Muskegon, Michigan
 Montague – township della contea di Muskegon, Michigan
 Montague – township della contea di Sussex, New Jersey
 Montague – città della contea di Lewis, New York
 Montague – capoluogo della contea di Montague, Texas
 Montague – area non incorporata della contea di King George, Virginia
 Montague Island – isola nel golfo dell'Alaska
 Australia
 Montague Island – isola del Queensland

Persone
 Andrew Jackson Montague (1862-1937) – politico statunitense
 Bruce Montague (1939-2022) – attore britannico
 Fred Montague (1864-1919) – attore inglese
 Stephen Montague (1943) – compositore statunitense
 William Pepperell Montague (1873-1953) – filosofo statunitense

Altro
 Montague – asteroide